Lotus 107 je Lotusov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali tudi Johnny Herbert, Mika Häkkinen, Alessandro Zanardi, Mika Salo in Pedro Lamy. Lotusu je prinesel kratko in zadnje obdobje konkurenčnosti za uvrstitve med dobitnike točk. Zasnoval ga je Chris Murphy in se močno razlikuje od predhodnika, Lotusa 102D. Lotus se je želel vrniti na pota stare slave ponovno z motorji Ford Cosworth HB V8, ki pa so bili starejša verzija, kot jih je dobival Benetton. Lotus 107 je bil tudi prvi Lotusov dirkalnik s polavtomatskim menjalnikom. 

Dobra dirkača Johnny Herbert in Mika Häkkinen sta lahko dosegla nekaj dobrih rezultatov in na nekaterih dirkah sledila dirkačem v ospredju, še poseben v začetnem delu dirk. Zanesljivost dirkalnika ni bila najboljša, sama hitrost pa je bila solidna. Nekaj časa sredi sezone 1992 se je zdelo, da se Lotus ponovno vrača med najboljša moštva.

Lotus 107B in 107C 
Dirkalnik je bil razvit v različici 107B in 107C za prihodnji sezoni  in , zadnjega je poganjal motor Mugen-Honda. Moštvo je ponovno uporabilo sistem aktivnega vzmetenja, ki so ga razvili že leta 1987, toda proračun ni omogočal veliko razvoja. Alex Zanardi je menil, da so se preveč posvetili temu sistemu na račun drugih komponent dirkalnika. Finančne težave so moštvo uničile v sezoni 1994, v kateri so v drugem delu dirkali z dirkalnikom Lotus 109, ki je bil še nadalje razvita 107-ka.

Popolni rezultati Formule 1

|-
|rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Team Lotus
|rowspan="3"| Ford V8
|rowspan="3"| 
|
| JAR
| MEH
| BRA
| ŠPA
| SMR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
| AVS
|rowspan="3"|13
|rowspan="3"|5.
|-
|align="left"|  Mika Häkkinen
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|-
|align="left"|  Johnny Herbert
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|-
|rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Team Lotus
|rowspan="4"| Ford V8
|rowspan="4"| 
|
| JAR
| BRA
| EU
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
| AVS
|rowspan="4"|12
|rowspan="4"|6.
|-
|align="left"|  Johnny Herbert
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|-
|align="left"|  Alessandro Zanardi
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| DNS
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro Lamy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Team Lotus
|rowspan="4"| Mugen-Honda V10
|rowspan="4"| 
|
| BRA
| PAC
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| EU
| JAP
| AVS
|rowspan="4"|0
|rowspan="4"|-
|-
|align="left"|  Johnny Herbert
|bgcolor="#cfcfff"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro Lamy
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alessandro Zanardi
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Lotus 107